Noord-Nederland, de drie noordelijke provincies van Nederland
Het Noorden (molen), een molen op Texel
Het Noorden (Texel), de polder en buurtschap waarin de molen staat
Het Noorden (sociëteit), de sociëteit van de Mijnbouwkundige Vereeniging
Het Noorden (windstreek), een windrichting
Het Noorden (Zwolle), een woonwijk in Zwolle
't Noorden / Het Noorden, een buurtschap in de buurt van Hoogeveen
Het Noorden (waterschap Groningen), voormalig waterschap in Groningen
Het Noorden (waterschap Het Bildt), voormalig waterschap in Friesland in de gemeente Het Bildt
Het Noorden (polder), voormalig polderschap en voorganger van het waterschap in Het Bildt
Het Noorden (waterschap Dongeradeel), voormalig waterschap in Friesland in de gemeente Dongeradeel